Санта Исабел Тланепантла има више значења:

 Санта Исабел Тланепантла (Тланепантла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Исабел Тланепантла, Ла Пиједад (Тланепантла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику